Convoy kan syfta på:

 Convoy – en amerikansk film från 1978, se Konvoj (film)
 Convoy, Irland – ort i provinsen Ulster, Irland
 Convoy, Ohio – ort i USA
 Convoy (sång) – amerikansk sång från 1975 framförd av C. W. McCall